Den Namen Adlerschanze tragen bzw. trugen:

 eine Skisprungschanze des Adler-Skistadions in Hinterzarten
 mehrere Skisprungschanzen der Skisportanlage Schönwald